Salino ima više značenja:
 Salino, Genoa
 Salino, Imperia
 Salino, La Spezia
 Salino, Piacenza
 Salino, Teramo
 Salino, Udine